Silberburg steht für 

 die Burg Lichtenstein (Osterode am Harz)
 die Silberburg (Stuttgart), eine ehemalige Sommerwirtschaft in der Silberburganlage in Stuttgart

Silberburg war namensgebend für den Verlag Silberburg-Verlag

Siehe auch:
 Silberberg